1-я гвардейская кавалерийская дивизия — наименование кавалерийского соединения:
 1-я гвардейская кавалерийская дивизия (Россия) — в Русской императорской армии.
 1-я гвардейская кавалерийская дивизия (СССР) — в Красной Армии.